Ashton Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Ashton Historic District (Port Penn, Delaware), NRHP-ID: 78000903
 Ashton Historic District (Cumberland, Rhode Island), NRHP-ID: 84000367